Henri Milne-Edwards (1800-1885), zoologo francese.
Alphonse Milne-Edwards (1835-1900), zoologo francese (figlio del precedente)